Rubik, családnév
 Rubik (Rubiku), város Albániában
 Rubik, finn poprock együttes
 133250 Rubik